Løjtved henviser til forskellige artikler:

 Løjtved Gods – gods beliggende på Fyn.
 Lille Løjtved – bebyggelse i Stenstrup Sogn.
 Løjtved (Nørre Løgum Sogn) – bebyggelse i Nørre Løgum Sogn i Sønderjylland.